Confalone – antico nome di Gonfalone
 Marina Confalone (1951) – attrice italiana
 Simone Confalone (1974) – allenatore di calcio